Igor Ivanović (ur. 9 września 1990) – czarnogórski piłkarz, pomocnik, występujący w klubie FK Budućnost Podgorica. W 2020 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Czarnogóry.

Kariera klubowa

Sutjeska Nikšić 
21 czerwca 2016 roku piłkarz podpisał kontrakt z czarnogórskim klubem FK Sutjeska Nikšić za kwotę 350 000 euro. 29 grudnia 2017 roku czarnogórski związek piłki nożnej przyznał mu coroczną nagrode piłkarza roku. Łącznie podczas swojej kariery w klubie rozegrał 66 meczów i zdobył 26 bramek.

 Stan na 15 maja 2022

Kariera reprezentacyjna 
 Stan na: 15 maja 2022

Sukcesy 
 Król strzelców ligi w sezonie 2017/2018 – 14 bramek
 Mistrzostwo ligi – 2014/2015, 2017/2018, 2019/2020
 Puchar Czarnogóry – 2016/2017

Przypisy 

Urodzeni w 1990
Czarnogórscy piłkarze
Piłkarze OFK Beograd
Piłkarze Zirə Baku
Piłkarze Budućnosti Podgorica
Piłkarze Sutjeski Nikšić